Dahlhaus ist der Familienname folgender Personen:

 André Dahlhaus (* 1980), deutscher Politiker (CDU) und Bürgermeister der Stadt Breckerfeld
 Ben Dahlhaus (* 1989), deutscher Schauspieler und Model
 Carl Dahlhaus (1928–1989), deutscher Musikwissenschaftler
 Horst Dahlhaus (1927–2017), deutscher Pädagoge

Dahlhaus steht für: 
 Dahlhaus (Lohmar), Ortsteil von Lohmar in Nordrhein-Westfalen 

Siehe auch:
 Dahlhausen
 Dahlhauser Heide